Kranggan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kranggan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,35, long 110,22), 
 Desa Kranggan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,34, long 109,07), 
 Kelurahan Kranggan (administrativ by i Indonesien, lat -6,98, long 110,43), Jawa Tengah, 
 Desa Kranggan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 111,52), 
 Desa Kranggan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,83, long 111,44), 
 Desa Kranggan (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 109,96), 
 Desa Kranggan (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,07, long 112,56), 

Robotskapade Indonesienförgreningar